Landtagswahlkreis Halle, Altstadt steht für folgende ehemalige Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt I
 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt II
 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt III
 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt IV